Satz von Weyl bezeichnet:
 eine Aussage aus der Zahlentheorie, siehe Satz von Weyl über Gleichverteilung
 eine Aussage über Lie-Algebren, siehe Satz von Weyl (Lie-Algebra)

Siehe auch:
 Ungleichung von Weyl